Артём Юрьевич Ситак (род. 8 февраля 1986 года в е, СССР) — новозеландский профессиональный теннисист российского происхождения, до 2011 года выступал под флагом России; победитель пяти турниров ATP в парном разряде.

Общая информация 
В теннис играет с 6 лет, любимое покрытие — хард. В свободное время увлекается рыбалкой, игрой в гольф и видеоигры.

Старший брат Артёма — Дмитрий, также профессионально играет в теннис.
С самого детства тренировался в Оренбурге, но в юношестве уехал из родного города для продолжения теннисной карьеры.

Спортивная карьера 
Артем начал профессиональную карьеру в 2002 году. Первым для него турниром стал «челленджер» в Тольятти. В августе 2003 года совместно с братом выиграл первый титул на турнире серии «фьючерса». В конце 2004 года они выигрывают еще три «фьючерса». В августе 2005 года впервые выигрывает «фьючерс» в одиночном разряде. В июле 2006 года в паре с Денисом Мацукевичем выиграл дебютный для себя турнир из серии «челленджер» в Пензе. В сентябре 2008 года с молдавским теннисистом Романом Борвановым выиграл «челленджер» в Лаббоке. Следующие победы на турнире такого уровня Артем одерживает летом 2010 года: в июне совместно с Леонарду Таваришом в Охайе, а в августе вместе с Пьером-Людовиком Дюкло в Пекине.

С 2011 года стал выступать под флагом Новой Зеландии. В августе того же года впервые пробился в основную сетку одиночного турнира ATP-тура. Произошло это на турнире в Вашингтоне. В начале октября 2013 года с Романом Борвановым побеждает на «челленджере» в Сан-Пауло. В мае 2014 года с другим представителем Молдавии Раду Алботом выиграл титул на «челленджере» в Риме. В июле 2014 года, выступая в паре с поляком Матеушом Ковальчиком, на турнире в Штутгарте Артему удается завоевать дебютный для себя титул на турнирах ATP. В том же месяце совместно с Маркусом Даниэллом победил на «челленджере» в Гранби. В августе дебютировал в основной сетке на серии Большого шлема Открытом чемпионате США, где в паре с немцем Беньямином Беккером дошёл до второго раунда.

В феврале 2015 года Ситак в паре с Маркусом Даниэллем выиграл зальный турнир в Монпелье и завоевал второй титул в Мировом туре. Через неделю он смог достичь финала в Мемфисе в паре с Дональдом Янгом. С другим американцем Николасом Монро он вышел в финал турнира в Бухаресте в апреле.

В 2016 году Ситак записал на свой счёт второй титул на турнире в Штутгарте (в дуэте с Даниэллем), прошедшим на этот раз на траве. В 2017 году в паре с Уэсли Колхофом дважды добирался до финала на турнирах Мирового тура (в Атланте и Меце). В первой половине 2018 года Ситак продолжил сотрудничество в Колхофом и они трижды вышли в финал турниров основного тура. Летом на Уимблдонском турнире в команде с Дивиджем Шараном Артём впервые достиг четвертьфинала Большого шлема. После этого он выиграл турнир в Ньюпорте в паре с Йонатаном Эрлихом. В сентябре Ситак поднялся на самую высокую для себя позицию в парном рейтинге, заняв 32-е место.

В начале марта 2019 года Ситак в партнёрстве с Остином Крайчеком вышел в финал в Акапулько. В апреле они дошли до полуфинала парного турнира в Хьюстоне. Летом Артём выиграл пятый титул в Туре и второй совместно с Йонатоном Эрлихом — на турнире в Анталье. На Уимблдоне ему удалось выйти в 1/4 финала в миксте с немкой Лаурой Зигемунд.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (17)

Победы (5) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (12)

Финалы турниров ATP в парном разряде (13)

Победы (5) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (8)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (62)

Победы (29)

Поражения (33)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Новой Зеландии
Теннисисты России
Иммигрировавшие в Новую Зеландию из России
Русские эмигранты четвёртой волны в Новой Зеландии